Название Теляковское носят следующие объекты:

 Теляковское (озеро) — озеро в Мядельском районе Минской области Белоруссии.
 Теляковское (сельское поселение) — сельское поселение в Ясногорском районе Тульской области России.